Labaume est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Gilbert Griffet de Labaume (1756-1805), écrivain et traducteur français ;
 Charles Goirand de Labaume (1799-1867), homme politique français ;
 Eugène Labaume (1783-1849), ingénieur hydrographe et historien ;
 Vincent Labaume (né en 1965), artiste polygraphe.

Homonymie de patronyme